Dywizje piechoty noszące numer 299:

 299 Dywizja Piechoty Wehrmachtu (1940–1945)
 299 Dywizja Strzelców Armii Czerwonej (1 formowania) VII–XII 1941
 299 Dywizja Strzelców Armii Czerwonej (2 formowania) od VI 1942